Турсунов:
 Турсунов, Алмат Жанабильевич (род. 1966) — казахстанский предприниматель, изобретатель, организатор сельскохозяйственного производства.
 Турсунов, Валерий Юлдашевич (род. 1954) — советский футболист, таджикский тренер.
 Турсунов, Дмитрий Игоревич (род. 1982) — российский теннисист.
 Турсунов, Ермек Каримжанович (род. 1961) — казахский режиссёр и сценарист, в прошлом спортсмен.
 Турсунов, Минавар Турсунович (1915—2011) — советский и узбекский государственный деятель и дипломат.
 Турсунов, Миртемир Умарбекович (1910—1978) — узбекский поэт.
 Турсунов, Рахимбобо — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 
 Турсунов, Ойбек Батырович — узбекистанский предприниматель и госслужащий.
 Турсунов, Сагинбек Токабаевич (род. 1946) — Казахстанский политик, государственный деятель.
 Турсунов, Фархад Юсупбаевич (род. 1931) — советский и узбекский архитектор, член-корреспондент АХ СССР (1979), почётный член РАХт.
 Турсунов, Хабиб Турсунович — советский учёный-историк, специалист по новой и новейшей истории Узбекистана.
 Турсунов, Хикматулла Кучкарович — министр обороны Республики Узбекистан.
 Турсунов, Эркин — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Турсунов, Эрнис Нурдинович (1935—2014) — советский и киргизский поэт, драматург и переводчик, народный поэт Киргизии.